De Wereldgroep is het hoogste niveau van de Davis Cup competitie van 2014. De verliezers van de eerste ronde spelen een play-off om in de wereldgroep te blijven en de winnaars gaan verder met de kwartfinales en handhaven zich in de wereldgroep.

Het record van grootste toeschouwersaantal bij een Davis Cup wedstrijd, is met 27.360 toeschouwers verbroken tijdens de dubbelwedstrijd tussen Zwitserland en Frankrijk tijdens de finale op 22 november 2014 in Rijsel.

Loting 

Eerst genoemd team speelt thuis. Welk team thuis speelt, hangt af van de locatie waar een eventuele eerdere ontmoeting tussen beide landen is geweest.

Eerste ronde

Tsjechië vs. Nederland

Japan vs. Canada

Duitsland vs. Spanje

Frankrijk vs. Australië

Verenigde Staten vs. Groot-Brittannië

 Groot-Brittannië won voor de eerste keer sinds 1986 weer een wedstrijd in de Wereldgroep.

Argentinië vs. Italië

Kazachstan vs. België

Servië vs. Zwitserland

Kwartfinales

Japan vs. Tsjechië

Frankrijk vs. Duitsland

Italië vs. Groot-Brittannië

Zwitserland vs. Kazachstan

Halve finales

Frankrijk vs. Tsjechië

Zwitserland vs. Italië

Finale

Frankrijk vs. Zwitserland